Габниа () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Габниа, Виталий Викторович (род. 1972) — абхазский политик и общественный деятель.
 Габниа, Сергей Семёнович (род. 1939) — советский и абхазский актёр театра и кино.